Seeringer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Seeringer (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Regina Seeringer (* 1949), deutsche Politikerin (CDU)